Spojení písmen G a N může mít různé významy:

GN 
 GN – kód ISO 3166-2 pro Guineu

Gn 
 Genesis (První Mojžíšova) – část Bible

gn 
 guaraní – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.gn 
 .gn – internetová doména nejvyššího řádu pro Guineu

Zkratky
Značky